Botànica: Om, arbre caducifoli de la família de les ulmàcies
 Música: Om (grup), grup musical català actiu del 1968 al 1971, liderat per Toti Soler
 Toponímia: riu Om, riu de Rússia, afluent de l'Irtix
 Edificis: Santa Maria de l'Om, monestir del municipi de Masarac, a l'Alt Empordà
 Religió: Om (mantra), síl·laba sagrada de l'hinduisme
 Biografies: Albert Om i Ferrer, periodista català
 Comunicacions:
 .om, domini de primer nivell per a Oman
 OM, En ràdio, abreviació de l'ona mitjana
 OM, codificació d'Oman segons l'estàndard ISO 3166 
 Entitats:
 OM, acrònim de l'Orde del Mèrit (Regne Unit)
 OM, acrònim de l'equip de futbol Olympique de Marseille
 OM, acrònim de l'Organització pel Multilingüisme